Filomena hace referencia a varios artículos:

Personas
Filomena Matute Merino, anciana supercentenaria navarra.
Filomena Taipe Mendoza, segunda persona viva más longeva del Perú.
Filomena Valenzuela Goyenechea, cantinera chilena durante la Guerra del Pacífico.
Filomena la Marca, deportista italiana que compitió en taekwondo.
Filomena (santa)
Filomena Grieco y Carlos Rovira, matrimonio suicida uruguayo.

Además
 Filomela, hermana de Procne, violada por su cuñado Tereo.
 Filomena Marturano (película de 1950), película argentina en blanco y negro dirigida por Luis Mottura;
Philomena, película dramática británica dirigida por Stephen Frears.
Borrasca Filomena, borrasca de 2021.